Machadense – abitanti di Machado
Machadense – abitanti di Machados
Machadense – abitanti di Álvares Machado